

Onomastica
Agustín – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Agostino

Persone
 Agustín (Agustín Fernández) – regista cubano

 Antonio Agustín – giurista, teologo, storico, vescovo, bibliofilo e bibliografo spagnolo
 Miquel Agustín – erudito catalano